Eredivisie (mannenhandbal) 2006/07
 Eredivisie (vrouwenhandbal) 2006/07